Зе́кендорф () — немецкая фамилия:
 Лео Зекендорф (1773—1809) — немецкий поэт
 Фейт Людвиг Зекендорф (1626—1692) — немецкий историк
 Фридрих Генрих Зекендорф (1673—1763) — германский фельдмаршал и дипломат
 Артур Зекендорф-Гудент (1845—1886) — доктор, австрийский лесовод
 Эрих фон Зекендорф (1897—1944) — немецкий генерал-майор, командир танковых частей вермахта во Второй мировой войне